KÖ eller kö kan avse:

Kö (datastruktur) – en linjär datastruktur för lagring av data
Biljardkö – ett spelredskap i biljard
Bilkö – ett tillstånd som karaktäriseras av lägre hastigheter eller stillastående trafik
Köteori – matematiskt idealiserade köer med stokastiskt tillflöde och utflöde